O Teresina Rugby Clube, conhecido também como Teresina Rugby, é um clube brasileiro de rugby union com sede na cidade de Teresina-PI. É o 1º clube de rugby de Teresina. Disputa suas partidas como mandante no Estádio Municipal Assis Pinicilina. Atualmente possui a modalidade Seven-a-side.

História 
Surgido em meados de 2006, o rugby no Piauí é remanescente do futebol americano. No final do mesmo ano, precisamente em 25 de novembro de 2006 após uma reunião entre alguns integrantes do Futebol Americano, é fundado o Teresina Rugby Clube, o 1° clube de Rugby Union do estado.

Após as disputas do Nordeste Sevens 2007, Nordeste Sevens 2008 e Nordeste Sevens 2009 (dessa vez também com o time feminino), alguns integrantes do TRC decidiram desligar-se do clube e assim gerar uma nova agremiação: o Piauí Rugby (inicialmente Titans - Teresina). O time feminino do Teresina Rugby ficou independente e passou a chamar-se Teresina AABB Rugby Clube e logo depois Albynos Rugby Clube.

Campeonatos

Masculino

Feminino

Ligações externas 
 

Times de rugby do Piauí